Ерг може бити:

 Песковита пустиња
 Ерг (јединица), јединица енергије и механичког рада у центиметар-грам-секунд (ЦГС) систему јединица